«Ракув» () — польский профессиональный футбольный клуб из Ченстоховы, выступающий в Экстракласе.

В 1967 году клуб вышел в финал кубка Польши. Решающий матч проигран со счётом 0:2, соперник — «Висла» (Краков). В 1985 году молодёжный состав команды стал победителем всепольской Спартакиады. В 1994—1998 гг. «Ракув» принимал участие в нынешней Экстраклассе, в 1996 году клуб финишировал на восьмом месте. Относительный успех был достигнут в 1995 году — футболисты дошли до четвертьфинала кубка, где уступили «Легии». В сезоне 2020/21 клуб выиграл кубок Польши.

История

Названия

Состав

Достижения 

Экстракласса
 Вице-чемпион (2): 2021, 2022
Кубок Польши
 Обладатель (2): 2021, 2022
 Финалист: 1967
Суперкубок Польши
 Обладатель: (2): 2021, 2022

История выступлений

Тренерский штаб 
 Марек Папшун — главный тренер
 Артур Лампа — массажист

См. также 
 Ракув (район Ченстоховы)

Примечания

Ссылки 
 сайт клуба www.rksrakow.pl
 Информация о клубе на русском

Футбольные клубы, основанные в 1921 году
Футбольные клубы Польши
Спорт в Ченстохове